Holmberg névvel a következő cikkek találhatók:
Személyek

 Oswald Holmberg (1882 – 1969), svéd tornász és kötélhúzó 
 Carl Holmberg (1884 – 1909), svéd tornász 
 Arvid Holmberg (1886 –  1958), svéd tornász 
 Carl-Erik Holmberg (1906 – 1991), svéd válogatott labdarúgó 
 Rolf Holmberg (1914 – 1979), norvég labdarúgó-fedezet
 Peter Holmberg (1960 – ), amerikai vitorlásversenyző

Egyéb
 3573 Holmberg a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida